Jana Tichá, född 1965 i České Budějovice, är en tjeckisk astronom.

Hon var tidigare gift med den tjeckiska astronomen Miloš Tichý.

Minor Planet Center listar henne som J. Tichá och som upptäckare av 112 asteroider.

Asteroiden 5757 Tichá är uppkallad efter henne.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Jana Tichá

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1965
Kvinnor
Personer i Tjeckien under 1900-talet
Personer i Tjeckien under 2000-talet
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Personer från České Budějovice